Грінду () — комуна в Румунії, у повіті Яломіца.
 Грінду () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Адміністративний центр комуни Грінду.
 Грінду () — комуна в Румунії, у повіті Тулча.
 Грінду () — село в Румунії, у повіті Тулча. Входить до складу комуни Грінду.